:

 , film américain d'Augustus E. Thomas sorti en 1914 ;
 The Nightingale, film australien de Jennifer Kent sorti en 2018 ;
 The Nightingale, film américain de Mélanie Laurent annoncé pour 2022.

Voir aussi